To je seznam vseh gora v Srbiji. Večina Osrednje Srbije in Kosova je pokrito z nizkimi ali srednje visokimi gorami. Gore v osrednji, zahodni in južnozahodni Srbiji pripadajo Dinarskem gorstvu. Gore, ki pa ležijo bolj na vzhodu pa pripadajo Karpatom ali pa Balkanskem gorstvu.

Zunanje povezave
 http://solair.eunet.rs/~s.ilic/planine.txt.

Glej tudi 
 Geografija Srbije
 Seznam rek v Srbiji
 Seznam jezer v Srbiji